Post poate fi:

 Post, abținerea de la mâncărurile și băuturile de frupt pentru un anumit timp
 .post, domeniu de internet de nivel superior, pentru serviciile poștale

 Companiii
 An Post, serviciul național de poștă în Irlanda
 Deutsche Post, companie poștală din Germania
 ROM-POST-TELECOM, regia autonomă de stat care a deținut monopolul telecomunicațiilor, radiocomunicațiilor și poștei în România
 Banc Post, bancă din România
 The Washington Post Company

 Presă
 The Washington Post, cel mai mare ziar american din Washington, DC
 New York Post, ziar american fondat la 16 noiembrie 1801 de către Alexander Hamilton
 The Sunday Post, ziar săptămânal britanic tipărit duminica
 The Saturday Evening Post, revistă din Statele Unite

 Muzică
 Post Scriptum (formație)
 Post-punk, curent în muzica tânără

 Altele
 Post hoc ergo propter hoc
 POS-T — Programul Operațional Sectorial – Transporturi
 POST - metoda de trasmitere de date pentru protocolul HTTP

Vezi și 
 Poșta (dezambiguizare)